Антон Коновалов:
 Коновалов, Антон Александрович (род. 1993) — российский самбист.
 Коновалов, Антон Николаевич (род. 1985) — российский горнолыжник.